Woltereck ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Woltereck (1686–1735), deutscher Schriftsteller 
 Friedrich August Andreas Woltereck (1797–1866), deutscher Opernsänger (Bass)
 Richard Woltereck (1877–1944), deutscher Zoologe und Hydrologe
 Siegmund Ludwig Woltereck (1725–1796), deutscher Jurist und Schriftsteller